Enzianhütte ist der Name folgender Schutzhütten, der von der Enzianpflanze bzw. von der daraus gebrannten Spirituose abgeleitet ist:

Enzianhütte (Allgäu), Schutzhütte in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf
Enzianhütte (Osterhorngruppe), Gasthof am Trattberg bei St. Koloman im Tennengau, Land Salzburg
Enzianhütte (Gutensteiner Alpen), Schutzhütte auf dem Kieneck in den Gutensteiner Alpen
Enzianhütte (Zillertaler Alpen), Schutzhütte in den Zillertaler Alpen unweit des Brenners
Enzianhütte (Rhön), Schutzhütte in der Rhön, südwestlich von Dietges
Enzianhütte (Semmering)  am Semmering-Pass
Enzianhütte (Berchtesgaden) an der Roßfeldhöhenringstraße am Eckersattel bei Berchtesgaden
Enzianhütte (Fränkische Schweiz), Selbstversorgerhütte im Kleinziegenfelder Tal